RA steht für:

 Radio Australia, australischer Auslandsrundfunk
 Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie
 Regula Augustini, siehe Augustinusregel, Ordensregel
 Restricted Area, die englische Bezeichnung für Sperrgebiet
 Rettungsassistent, gesetzlich geregelter Ausbildungsberuf im Rettungsdienst
 Rise Against, US-amerikanische Punk/Hardcore-Band aus Chicago
 Royal Academician, Titel der Vollmitgliedschaft in einer der Königlichen Akademien Großbritanniens, siehe Royal Academy
 Rudelsburger Allianz, Studentenverbindung
 Renesas RA, Mikrocontroller
 Resident Advisor, Online-Magazin der elektronischen Tanzmusik

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Medizin, Astronomie:
 Regulärer Ausdruck, mit Hilfe bestimmter syntaktischer Regeln beschriebene Zeichenketten
 Relationale Algebra, mathematische formale Sprache
 Retinoic acid, siehe Retinsäure
 Rheumatoide Arthritis bzw. Chronische Polyarthritis, entzündliche Erkrankung der Gelenke
 Right Ascension (gerade Aufsteigung), siehe Rektaszension, Positionsbeschreibung von Himmelskörpern
 Rohasche, Wert bei der Futtermittelanalyse
 Ra-Wert, Farbwiedergabeindex

Rechtswesen, Verwaltungswesen:
 Rechtsanwalt bzw. Advokat, Berufsbezeichnung für Volljuristen
 Regierungsamtmann, Amtsbezeichnung
 Registration Authority, siehe Registrierungsstelle für digitale Zertifikate

Sport:
 Raw Air, eine Wettkampfserie im Skisprungweltcup
 Red Ants Rychenberg Winterthur, Schweizer Frauenunihockeyverein

Transport und Verkehr, Seefahrt, Luftfahrt:
 Argentinien, internationales Autokennzeichen
 Nepal Airlines, nepalesische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Recycling-Asphalt, Wiederverwendungsprodukt von abgebrochenen Straßen-Asphaltdecken
 René Audry, ehemaliger Name für das französische U-Boot SM U 119
 Resolution Advisory, Ausweichempfehlungen der Traffic Alert and Collision Avoidance System
 Rete Adriatica, eine frühere italienische Bahngesellschaft
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Russland

RA (erster in der 1. Septemberhälfte des angegebenen Jahres entdeckter Asteroid) ist Bestandteil des provisorischen Namens von:

 (1916) Boreas, provisorisch 1953 RA
 (2368) Beltrovata, provisorisch 1977 RA

RA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Rastatt
 Großbritannien: Reading
 Italien: Provinz Ravenna
 Mazedonien: Radoviš
 Norwegen: Flekkefjord in der Provinz Vest-Agder
 Österreich: Bezirk Radkersburg (auslaufend)
 Serbien: Raška
 Slowakei: Okres Revúca
 Tschechien: Okres Rakovník, deutsch: Rakonitz (auslaufend)

R.A. steht für:

 R. A. the Rugged Man, US-amerikanischer Rapper

R&A steht für:

 Retard und Avance, technische Beschreibung für Pendeluhren
 Research and Analysis, Abteilung des Office of the Coordinator of Information im Zweiten Weltkrieg
 The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, schottischer Golfclub, gegründet 1754

Ra steht für:

 Devanagari-Buchstabe र
 Re (ägyptische Mythologie), ägyptischer Sonnengott Ra
 Ra (Album), Studioalbum der deutschen Progressive-Rock- und Artrock-Band Eloy (1988)
 Ra (Band), amerikanische Hard-Rock-Band
 Rā' (), arabischer Buchstabe
 Ra (Insel), Insel von Vanuatu (Banks-Inseln)
 Ra (Provinz), Provinz des Inselstaates Fidschi
 Ra (Schiff), Name zweier Papyrusboote von Thor Heyerdahl
 Ra (Dokumentarfilm), norwegisch-schwedischer Dokumentarfilm von Lennart Ehrenborg aus dem Jahr 1971
 Ra (Spiel), Spiel von Reiner Knizia
 Ra (Stamm), einer der sechs Stämme der Tibeter (vgl. Sinmo)
 Ra-Tradition (rwa lugs), von Dorje Drag, dem Übersetzer (Lotsawa) aus Ra (rwa lo tsā ba rdo rje grags ; 1016-1128 (?)) ausgehende Mantrayana-Schultradition des tibetischen Buddhismus

Ra ist die Abkürzung oder das Formelzeichen für:

 Mittenrauwert, Rauheit einer technischen Oberfläche
 Radium, chemisches Element
 Rangiersignal, siehe Rangieren#Signale für das Rangieren
 Rayleigh-Zahl (Ra, nach Lord Rayleigh), eine dimensionslose Kennzahl, die den Charakter der Wärmeübertragung innerhalb eines Fluids beschreibt

Ra ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:

 Aki Ra, kambodschanischer Kindersoldat und Initiator der Organisation Cambodian Self Help Demining
 Avreeayl Ra (* 1947), US-amerikanischer Musiker
 Ra Heeduk (* 1966), südkoreanische Schriftstellerin
 Kyo Ra (* 2001), britische Schauspielerin
 Ra Kyung-min (* 1976), südkoreanische Badmintonspielerin
 Ra Mi-ran (* 1975), südkoreanische Schauspielerin
 Sun Ra (1914–1993), US-amerikanischer Musiker

Ṙa ist:

 der 28. Buchstabe des armenischen Alphabets, siehe Ռ

Ra steht für:

 Farbwiedergabeindex, photometrische Größe der Farbwiedergabe von Lichtquellen

°Ra steht für:

 Rankineskala, Temperaturskala, die in anglophonen Ländern manchmal statt der Kelvin-Skala benutzt wird

r.A. steht für:

 reiner Alkohol, siehe Ethanol

ra steht für:

 RealAudio, Audiodateiformat von RealMedia (Dateinamenserweiterung)

Siehe auch:
 Raa
 RAH
 Rha

Abkürzung